In Leerdam zijn meerdere watertorens gebouwd.

 Watertoren (Leerdam 1900) gebouwd in 1900, voor 1930 gesloopt
 Watertoren (Leerdam 1912) gebouwd in 1912, gesloopt in 1930
 Watertoren (Leerdam 1929) gebouwd in 1929